Engelsbrunn ist der Name:

 eines Dorfes in Rumänien, siehe Fântânele (Arad)
 einer ehemaligen galiziendeutschen Siedlung, heute ein Teil von Dobromyl in der Ukraine.

Siehe auch:
 Engelbrunnen 
 Engelsbrunnen 
 Schutzengelbrunnen
 Gentilotti zu Engelsbrunn, siehe Gentilotti (Adelsgeschlecht)